Dragon Fly – album dei Jefferson Starship
Dragon Fly – azienda italiana di elicotteri